

Geografia

Dania 
 Hoven – miejscowość

Niemcy 
 Hoven – dzielnica Düren

Stany Zjednoczone 
 Hoven

Osoby 
 Adrian Hoven – austriacki aktor
 Waldemar Hoven – niemiecki zbrodniarz hitlerowski

Inne 
 Hoven Droven – szwedzka grupa muzyczna

Zobacz też 
 Hofen
 Howen